Osiedle Podlasie w Hajnówce
 Osiedle Podlasie w Lesznie
 osiedle Podlasie w Pile

Zobacz też: Osiedle Podlesie

Podlasie